Ward (naam)
 Ward (motorfietsmerk)
 Ward (deelgebied)
 Ward LaFrance, een fabrikant van onder andere leger- en brandweermaterieel
 Ward (strip), een Nederlandse stripreeks

Personen 
 Justine Ward, Amerikaanse zangpedagoge

Plaatsen 
 Ward (Nieuw-Zeeland)

In de Verenigde Staten:
 Ward (Arkansas)
 Ward (Colorado)
 Ward (South Carolina)
 Ward (South Dakota)